Берег (, ) — річка в Україні, у Демидівському районі Рівненської області. Ліва притока Стиру, (басейн Прип'яті).

Опис 
Довжина річки приблизно 7,67 км, найкоротша відстань між витоком і гирлом — 6,84  км, коефіцієнт звивистості річки — 1,12 . Формується багатьма безіменними струмками та загатами. Частково каналізована.На даний момент в критичному стані.

Розташування 
Бере початок у селі Золочівка. Тече переважно на південний схід через село Пашева і на південно-східній околиці села Малеве впадає у річку Стир, праву притоку Прип'яті.

Населені пункти вздовж берегової смуги: Берестечко.

Цікавий факт 
 У селі Золочівка річку перетинає автошлях .

Примітки

Посилання 

 
 Словник гідронімів України – К.: Наукова думка, 1979. – С. 40
Малі річки України
Річки Рівненської області
Річки Дубенського району
Статті про річки Рівненської області без зображення в картці